Drycothaea är ett släkte av skalbaggar. Drycothaea ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Långhorningar
Drycothaea